Київський собор 1620
 Київський собор 1621
 Київський собор 1627
 Київський собор 1628
 Київський собор 1629
 Київський собор 1640

Джерела 
 Іван Власовський Нарис історії Української Православної Церкви. Том 2. Розділ 13. Соборна діяльність Церкви в XVII ст., Підрозділ 3. Обласні собори в 20-их рр. XVII в., зв'язані зо спробами примирення з унією., ст. 141-154